Axel Geller e Hsu Yu-hsiou erano i detentori del titolo, ma entrambi i giocatori non sono più eleggibili a partecipare in eventi juniores.

Yankı Erel e Otto Virtanen hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Nicolás Mejía e Ondřej Štyler con il punteggio di 7–65, 6–4.

Teste di serie

  Ray Ho /  Tseng Chun-hsin (secondo turno)
  Aidan McHugh /  Timofei Skatov (quarti di finale)
  Hugo Gaston /  Clément Tabur (quarti di finale)
  Juan Manuel Cerúndolo /  Carlos López Montagud (primo turno)

<li>  Adrian Andreev /  Nick Hardt (primo turno)
<li>  Nicolás Mejía /  Ondřej Štyler (finale)
<li>  Nicolás Álvarez Varona /  Facundo Díaz Acosta (primo turno)
<li>  Sebastián Báez /  Gilbert Soares Klier Júnior (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2018